Lammsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lammsjön, Södermanland, sjö i Nyköpings kommun,  (8,27 ha)
Lammsjön, Gästrikland, sjö i Sandvikens kommun,  (6,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn